Arianna Huffington – giornalista e scrittrice greca naturalizzata statunitense
 Michael Huffington – politico, produttore cinematografico e blogger statunitense
 Roy M. Huffington – imprenditore e diplomatico statunitense